een Japanse keizer, zie Hanazono (keizer)
 een stadje in Saitama, Japan, zie Hanazono (Saitama)
 een voormalig dorp in Wakayama, Japan, zie Hanazono (Wakayama)